Иоганн Фюссли: Фюссли, Иоганн Генрих (1741—1825) — швейцарский и английский живописец.
 Фюссли, Иоганн Конрад (1704—1775) — швейцарский историк и публицист.